La route départementale 411, ou RD 411, est située :
 dans les départements de Seine-et-Marne, elle relie Montereau-Fault-Yonne à Villiers-sur-Seine, reprenant l'ancienne RN 51, déclassée en 1972
 dans le département du Val-d'Oise, elle relie Herblay à Taverny

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de Seine-et-Marne
 Routes du Val-d'Oise

411